Lepidopus är ett släkte av fiskar. Lepidopus ingår i familjen Trichiuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Lepidopus